Амос Мансдорф је освојио турнир. У финалу је победио Бреда Гилберта резултатом 6-3, 6-2, 6-3.

Носиоци

  Матс Виландер (прво коло)
  Тим Мејот (полуфинале)
  Анри Леконт (прво коло)
  Милослав Мечирж (друго коло)

 Томас Мустер ''(друго коло) 
 Јонас Свенсон ''(друго коло) 
 Гиљермо Перез-Ролдан ''(прво коло) 
 Андреј Чесноков ''(четвртфинале)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1988.
Париз мастерс 1988.